Blake Siebenaler (né le  à Fort Wayne, dans l'état de l'Indiana aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2012, il commence sa carrière avec l'Ice de l'Indiana dans la USHL. Il est choisi au troisième tour, en 77 position par les Blue Jackets de Columbus lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2014. Il passe professionnel avec les Monsters de Cleveland dans la Ligue américaine de hockey en 2016.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2012-2013 || Ice de l'Indiana || USHL ||11 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || IceDogs de Niagara || LHO ||68 ||6 ||24 ||30 ||24 ||7 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2014-2015 || IceDogs de Niagara || LHO ||66 ||12 ||25 ||37 ||30 ||11 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2015-2016 || IceDogs de Niagara || LHO ||65 ||7 ||22 ||29 ||15 ||17 ||1 ||5 ||6 ||2
|-
|2016-2017 || Monsters de Cleveland || LAH ||43 ||3 ||3 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Monsters de Cleveland || LAH ||23 ||3 ||3 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Monsters de Cleveland || LAH ||17 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Nailers de Wheeling || ECHL ||7 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Nailers de Wheeling || ECHL ||50 ||9 ||17 ||26 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Komets de Fort Wayne || ECHL || 47 || 5 || 11 || 16 || 34 || 13 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2021-2022 || Komets de Fort Wayne || ECHL ||  || 
|-
| 2021-2022 || Silver Knights de Henderson || LAH ||  ||

Références 

Naissance en février 1996
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des IceDogs de Niagara
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Komets de Fort Wayne
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Ice de l'Indiana
Joueur des Silver Knights de Henderson